Een verkeersweg:
 N960 (België), naam gewijzigd in N98a (België)
 N960 (Nederland), zie Provinciale weg 960